Doksy est un toponyme qui peut désigner :

Doksy, une commune du district de Česká Lípa, dans la région de Liberec ;
 Doksy, une commune du district de Kladno, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie